Ингиби́тор ( «задерживать») — общее название веществ, подавляющих или задерживающих течение физиологических и физико-химических (главным образом ферментативных) процессов.

Вопреки распространённому мнению, ингибитор и катализатор не являются противоположными понятиями, так как ингибитор расходуется в ходе реакции.

Описание 
Действие ингибиторов характерно для каталитических и цепных реакций, протекающих с участием активных центров или частиц. Торможение или предотвращение реакции обусловлено тем, что ингибитор блокирует активные центры катализатора или реагирует с активными частицами с образованием малоактивных радикалов. Ингибитор вводится в систему в намного меньшей концентрации, чем концентрация реагентов.

В настоящее время ингибиторы широко используются в пищевой промышленности, предотвращая гидролиз жиров, реакции окисления и брожения.

Примеры ингибиторов 
Например, гидрохинон — ингибитор окисления бензальдегида; соединения технеция — ингибитор коррозии сталей; дифенилкетон — ингибитор полимеризации стирола; трихлорид азота — сильный ингибитор реакции хлора с водородом, одной тысячной доли процента достаточно для прекращения реакции.

Ингибиторы коррозии металла 
Особое практическое значение имеют ингибиторы коррозии металла. По современным представлениям, механизм действия ингибиторов коррозии имеет электрохимическую природу. Применительно к коррозии металла ингибитором называют вещество, которое, адсорбируясь на поверхности металла, делает её потенциал положительнее, тем самым замедляя процесс коррозии.

К ингибиторам также часто причисляют вещества, снижающие активность коррозионной среды или создающие на поверхности металла защитные плёнки, являющиеся продуктом взаимодействия ингибитора с раствором, металлом или продуктом его коррозии (кроющие ингибиторы).

Известно большое количество веществ, которые можно рассматривать в качестве ингибиторов коррозии. Наиболее чётко ингибиторное действие выражено у аминов, азотсодержащих гетероциклических соединений, тиолов, мочевины и тиомочевины, сульфидов, альдегидов и др.

Ингибиторы в медицине 
Ингибиторы органических реакций используются в качестве лекарств при лечении заболеваний человека и животных.
Например, ингибиторы нейраминидазы применяются при лечении гриппа.

Зидовудин — ингибитор обратной транскриптазы, который применяется при высокоактивной антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции.

.

Примечания

Литература 

 Ингибиторы // Краткая химическая энциклопедия / Кнунянц И. Л. (гл. редактор). — М.: Советская Энциклопедия, 1961—1967. — Т. 2. — С. 228—229.

Катализ